Villa del Carmen puede referirse a:

Villa del Carmen, en la Provincia de Formosa, Argentina; 
Villa del Carmen, en la Provincia de San Luis, Argentina; 
Villa del Carmen, en el Estado de Campeche, México; o
Villa del Carmen, en el departamento de Durazno, Uruguay.